Le mot ludion (du latin ludi « les jeux » chez les Romains de l'Antiquité) renvoie à trois sens :
 le ludion,  danseur étrusque des ludi scaenici, les jeux de scène à caractère rituel et religieux ;
 le  ludion, objet de démonstration ludique du phénomène physique de la pression ;
 le ludion, aéronef français d'essais à décollage vertical.